BLM kan avse:

 Black Lives Matter
 Bonniers litterära magasin
 Bureau of Land Management är en amerikansk federal myndighet som är en del av USA:s inrikesdepartement.